Harmatsúlyú (54 kg alatti) amatőr ökölvívók listája

Kovács István 
Bedák Zsolt
Csík Tibor 
Farkas György
Agasi Agagüloglu
Ali Alijev
McJoe Arroyo
Joel Casamayor 
Szerhij Danilcsenko
Havazsi Hacigov
Ali Hallab
Juan Hernández Pérez
Adolfo Horta
Alekszandr Hrisztov
Gennagyij Kovaljov
Kennedy McKinney 
Wayne McCullough
Arnaldo Mesa
Raimkul Malakbekov
Agaszi Mammadov 
Joseph Murray
Orlando Martínez 
Worapoj Petchkoom
Rustamhodza Rahimov
Guillermo Rigondeaux 
Gary Russell Jr.
Maurizio Stecca 
Valerij Szokolov 
Bahodirzson Szultanov 
Szerafim Todorov
Szergej Vodopjanov

Ökölvívólisták